Jedlnia
 Jedlnia (gmina)
 Jedlnia (gromada)

Zobacz też 
 Rezerwat przyrody Jedlnia
 Obóz szkoleniowy Lager Jedlnia
 Jedlnia-Letnisko
 Jedlnia-Letnisko (ujednoznacznienie)
 Jedlnia-Kolonia
 Jedlnia Kościelna